Lista över de 85 fornborgar i Gotland som upptas i Fornminnesregistret.

Tidig medeltid 
Dessutom finns följande två borgar från tidig medeltid:
 Västergarnsvallen
 Bulverket, tidig medeltid i Tingstäde träsk

Fotnoter 
Riksantikvarieämbetet Fornsök